WAN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Nigerijo.
 Wide area network

Glej tudi 

Kratice